Erv Kanemoto – meccanico e dirigente sportivo giapponese
 Hisako Kanemoto – doppiatrice giapponese
 Magoroku Kanemoto – fabbro giapponese